Бьенсервида ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель. Население —  человек (на  год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web sobre las costumbres, historia y lugares de interés de Bienservida
 Ayuntamiento de Bienservida
 Datos geográficos, históricos y culturales sobre Bienservida y sus alrededores
 Blog con información de la Peña Taurina Bienservida

Муниципалитеты Альбасете